Луиза Брили (), известная также как Лу Брили (; род. 27 марта 1979, Нортгемптон, Нортгемптоншир, Великобритания) — британская актриса, писательница и журналистка, наиболее известная ролью патологоанатома Молли Хупер в телесериале «Шерлок».

Биография 
Луиза Брили родилась 27 марта 1979 года в городе Нортгемптон. После окончания школы она поступила в Кембриджский университет, где изучала историю. Затем Брили уехала в Нью-Йорк, чтобы изучать актёрское мастерство в Институте театра и кино Ли Страсберга. Она также брала уроки у комика .

Карьера в театре 
На театральной сцене Луиза Брили дебютировала в 2001 году в роли 14-летней Софи в спектакле Sliding With Suzanne лондонского театра «Ройал-Корт». В 2005 году она сыграла в спектакле Тома Стоппарда «Аркадия», поставленного в бристольском театре «Олд Вик».

Луиза Брили также играла в спектаклях «Маленькая Нелл» (2007), «Дядя Ваня» в театрах Rose Theatre и English Touring Theatre (2008), «Государственный инспектор» в театре «Янг-Вик» (2011), «Троянские женщины» в театре Gate Theatre (2012).

Карьера в кино 
Дебютным фильмом Луизы Брили стал сериал «Катастрофа», где она сыграла медицинскую сестру. В 2005 году она появилась в роли Джуди Смолвид в экранизации романа Чарльза Диккенса «Холодный дом».

В 2010 году Луиза Брили была приглашена на роль патологоанатома Молли Хупер в сериал «Шерлок». Изначально планировалось, что её героиня будет только в первой серии, однако персонаж так понравился зрителям, что её решили оставить.

В 2012 году на канале BBC 2 вышел документальный сериал о Чарльзе Диккенсе The Charles Dickens Show, в котором Луиза Брили сыграла несколько ролей, а также была продюсером и соавтором сценария.

В 2013 году на экраны вышел сериал «Отец Браун», в котором Брили сыграла роль Эленор Найт.

Фильмография

Роли в театре

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Луиза Брили на сайте Spotlight
 
 Луиза Брили на сайте United Agents
 Луиза Брили на сайте BBC

Выпускники Гёртон-колледжа (Кембридж)